Quijote puede referirse a:

Don Quijote de la Mancha, libro de Miguel de Cervantes.
Quijote, planeta extrasolar a 49 años luz de distancia.
Quijote, sinonimia de Muslera (armadura).

Otros
Don Quijote (desambiguación)